Surry County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Surry County, North Carolina 
 Surry County, Virginia